Queen's College, Queens' College o Queens College es el nombre de más de una institución en el Reino Unido o en sus antiguas colonias. Así, puede referirse a:
 The Queen's College (Oxford), un college de la Universidad de Oxford fundado en 1341.
 Queens' College (Cambridge), un college de la Universidad de Cambridge fundado en 1448.
 Queens College (Universidad de la Ciudad de Nueva York), un college de la Universidad de la Ciudad de Nueva York fundado en 1937.
 Queen's College (Londres) una escuela independiente para niñas de 11 a 18 años con una escuela preparatoria contigua para niñas de 4 a 11 años ubicada en la ciudad de Westminster, Londres.

Universidades fundadas originalmente como "Queen's College":
 Universidad Queen’s de Belfast, una universidad de Irlanda del Norte.
 Universidad de Queen, una universidad pública de Canadá.
 Universidad Nacional de Irlanda, Galway
 Universidad de Dundee, una universidad en Escocia.
 Universidad Rutgers, una universidad en Nueva Jersey, Estados Unidos.